Список видів роду Опунція:

Список, який містить 250 видів роду Опунція (Opuntia), складений на основі даних сайту «The Plant List» і монографії Едварда Андерсона «The Cactus Family».
У стовпчику «CF» знаком «+» позначені види, що є визнаними у монографії Едварда Андерсона «The Cactus Family», у стовпчику «PL» — види, що є визнаними на сайті «The Plant List». Список «The Plant List» містить 194 визнані види, список Андерсена — 191. Наведений список містить 135 видів, що є визнаними за даними обох джерел.

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Opuntia на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Opuntia на сайті «International Plant Names Index» 
 Opuntia на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Opuntia на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів Opuntia в базі даних «International Organization for Plant Information» (IOPI) 
 Список видів роду Opuntia на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN)  
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=540601 

 
Опунція
Опунція